Couzens ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Couzens († 2015), britischer Musikproduzent
 Dominic Couzens (* 1963), britischer Ornithologe und Autor
 James J. Couzens (1872–1936), US-amerikanischer Manager und Politiker
 Tim Couzens (1944–2016), südafrikanischer Schriftsteller sowie Literatur- und Sozialwissenschaftler 

Siehe auch:
 Couzens Bay, Bucht an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika
 Couzens Saddle, Bergsattel in der Ross Dependency, Antarktika